«Мой папа (или отец) — герой» — название нескольких фильмов:
 Мой папа — герой (фильм, 1991), Франция, в гл. роли — Жерар Депардьё.
 Мой отец — герой (фильм, 1994), США, в гл. роли — Жерар Депардьё.
 Мой отец — герой (фильм, 1995), Гонконг, в гл. роли — Джет Ли.